Фарафоновское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в составе бывшего Кашинского района Тверской области.

На территории поселения находятся 45 населенных пунктов. Административный центр — деревня Фарафоновка.

Образовано в 2005 году, включило в себя территории Введенского и Фарафоновского сельских округов. С 2018 года упразднено и стало частью единого Кашинского городского округа.

Географические данные 
 Общая площадь: 207 км²
 Нахождение: восточная часть Кашинского района.
 Граничит:
 на севере — с Шепелевским СП,
 на востоке — с Ярославской областью, Угличский район,
 на юго-востоке — с Карабузинским СП,
 на юге — с Калязинским районом,
 на юго-западе — с Барыковским СП и Письяковским СП,
 на западе — с городом Кашин и Пестриковским СП.

Население 
По переписи 2002 года — 1460 человек (396 в Введенском и 1064 в Фарафоновском сельском округе), на 01.01.2008 — 1525 человек.
Национальный состав: русские, цыгане.

Населенные пункты 
На территории поселения находятся следующие населённые пункты:

Бывшие населенные пункты 
На территории поселения исчезли деревни: Атылово, Башмаково, Васенево, Кевниково, Лютово, Ляхово, Медведево, Насадкино, Нижнее Устье, Парфеньево, Плигино, Проскурницино, Степурино, Тураево, Шилово и другие.

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Тверской области
Муниципальные образования Кашинского района
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году